Dziekanka ist der Name folgender geographischer Objekte in Polen:
 Dziekanka (deutsch Dekanat, zeitweise Tiegenhof), Stadtteil von Gniezno (Gnesen); siehe Dziekanka (Gniezno)
 Nervenklinik Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka, siehe Gauheilanstalt Tiegenhof
 Dziekanka, ehemalige Juridika in Warschau; siehe Juridiken in Warschau
 Zajazd Dziekanka, ein Palais der Fryderyk-Chopin-Universität für Musik in Warschau